Cantrell Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cantrell Mountain (North Carolina)	
 Cantrell Mountain (South Carolina)	
 Cantrell Mountain (Texas)